Echipa națională de fotbal a Yemenului (), este naționala de fotbal a Yemenului și este controlată de Asociația de Fotbal din Yemen. Când țara a fost împărțită în Yemenul de Nord și Yemenul de Sud înainte de 1990, au existat două naționale. După unificare, naționala de fotbal a Yemenului este considerată succesoarea Echipei naționale de fotbal a Yemenului de Nord.

Campionatul Mondial

Yemenul de Nord

Yemen

Cupa Asiei

Yemenul de Nord

Yemen

Cupa Golfului

Cupa Națiunilor Arabe

Antrenori

Legături externe
RSSSF: Yemen - List of International Matches
- Current squad of the national team (2010)

Echipe naționale de fotbal asiatice
Fotbal în Yemen